Die westdeutsche Fußballmeisterschaft 1913/14 war der zwölfte vom Westdeutschen Spiel-Verband organisierte Wettbewerb. Sieger wurde der Duisburger SpV. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreichten die Duisburger das Halbfinale.

Aus den vier Kreisen wurden nach Auflösung der Verbandsliga (auch Zehnerliga genannt) fünf Kreise. Höchste Spielklasse in jedem Kreis war die Kreisliga, deren Meister im Ligasystem den westdeutschen Meister ausspielten.

Kreismeisterschaften

Rheinischer Südkreis

Rheinischer Nordkreis 

Entscheidungsspiel um Platz 1: Union Düsseldorf – Düsseldorfer SV 1:3.

Ruhrkreis

Kreis Westfalen

Kreis Hessen

Endrunde

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1913/14
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1913/14
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1913/14

Literatur 
 
 

1913
Fußballsaison 1913/14